Toponímia:
 Marcy (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Marcy (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marcy (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Mont Marcy, punt més alt de l'Estat de Nova York, a Keene (comtat d'Essex, EUA) 
 Marcy-l'Étoile, municipi a la metròpoli de Lió i a la regió de Alvèrnia - Roine-Alps
 Marcy-sous-Marle, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Biografies:
 Geoffrey Marcy (St. Clair Shores, Michigan, 1954), astrònom estatunidenc que treballà en el descobriment dels primers exoplanetes
 William L. Marcy (1786 - 1857), estadista estatunidenc, senador i Governador de Nova York